Saint Charles' est un hagionyme porté par plusieurs saints, bienheureux ou vénérables de l'Église catholique.

 Introduction 
 Les variantes du prénom Charles 
Le prénom Charles emprunte ici diverses variantes selon le pays et la langue, retrouvant entre autres : Charles en français, Carl ou Charles en anglais, Carlo en italien, Garollu ou Carolus en coréen, Karol en polonais, Karl en allemand, Carlos en espagnol.

Pour l'établissement de cette liste, ont été pris en compte tous les saints, bienheureux et vénérables qui, d'une manière ou d'une autre, ont porté un jour le prénom Charles (ou un de ses dérivés féminins) que ce soit comme nom de naissance, nom de baptême, nom de religion (pour les religieux ou religieuses, les prêtres ou les papes), nom d'usage ou encore comme prénom secondaire lorsqu'ils ont plusieurs prénoms.

 Les prénoms féminins dérivés du prénom Charles 
Les prénoms féminins dérivant du prénom Charles sont : Charlotte, Caroline, Carla, Carole, Carline, Charline, Charlène, Charlie...

Pour ce qui est des saintes, bienheureuses et vénérables de l'Eglise catholique, on retrouve plusieurs formes des prénoms : Charlotte (en français), Caroline (en français), Carolina (en italien), Karolina (en polonais et en allemand) et Carla (en italien).

 Saints Charles de l'Église catholique 
Classés par ordre chronologique de leur décès présumé :

 Au  Charles (Carlo) Borromée (Borromeo) (appelé aussi Apôtre du Concile de Trente ou Père du clergé) (°-†), archevêque de Milan, artisan de la Réforme catholique voulue par le Concile de Trente ; fêté le 4 novembre

 Au  

Charles Garnier (°-†), saint, français, prêtre missionnaire jésuite, massacré avec ses 7 frères martyrs par les Iroquois au Canada, saint patron du Canada ; fêté le 26 septembre au Canada et le 7 décembre en France, ou avec les Martyrs d'Amérique du Nord le 
Charles (Carlo) de Sezze ou Jean-Charles Macchione (°-†), saint canonisé le , frère lai franciscain, favorisé de dons mystiques, consulté par les papes, stigmatisé ; fêté le 6 janvier"Charles Baker" (alias utilisé pour éviter les autorités anti-catholiques du pays de Galles), de son vrai nom David Lewis (°1616-†), saint, prêtre, jésuite, directeur spirituel, 30 ans de ministère au pays de Galles auprès des catholiques persécutés ; fêté le , ou avec les 40 martyrs d'Angleterre et du pays de Galles le 

 Au  

 Au  Jean-Charles Cornay (°-†), saint canonisé le , prêtre des Missions étrangères de Paris, martyr du groupe des 117 martyrs du Viet-Nam ; fêté le 
Charles (ou Garollu ou Carolus) Hyon Song-Mun (ou Hyen-Seong-Mun ou Hyen) (1797-†), saint, catéchiste laïc, compagnon de Laurent Imbert, décapité à Séoul, martyr du groupe des 103 martyrs de Corée ; fêté le  ou avec les martyrs de Corée le 
Charles (ou Garollu ou Carolus) Cho Shin-ch’ol (°1795-†), saint, laïc, marié, père, décapité à Séoul avec 8 autres laïcs, martyr du groupe des 103 martyrs de Corée ; fêté le  ou avec les martyrs de Corée le Charles-Joseph-Eugène de Mazenod (°-†), saint, archevêque de Marseille, fondateur des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée ; fêté le 
Charles (Carl) Lwanga (°1865-†), saint canonisé le , laïc, martyr du groupe des 22 martyrs de l'Ouganda ; fêté le 3 juin
Frère Charles de Saint André Houben ou Père Charles du Mont Argus ou Jean-André Houben (°-† ), saint canonisé le , néerlandais, prêtre passioniste, confesseur, en Angleterre et en Irlande, apôtre de l'unité des chrétiens ; fêté le 

 Au  

 Charles de Foucauld  (°(Strasbourg)-†), saint canonisé le 15 mai 2022, français, moine trappiste, prêtre, missionnaire, ermite, apôtre des Touaregs ; fêté le 

 Au  

Charles Joseph (Karol Józef) Wojtyła ou Jean-Paul II (°-†), saint, prêtre, évêque, cardinal, pape ; fêté le 

 Bienheureux Charles de l'Église catholique 
Classés par ordre chronologique de leur décès présumé :

 Au  Charles le Bon ou Charles Ier de Flandre °1083 - † ), bienheureux ; fêté le 2 mars

 Au  

Charles de Sayn (°1150-†1212) (appelé aussi Charles de Cologne, où il est né, de Hemmerode, où il devint moine, de Heisterbach où il fut prieur et abbé, de Villers où il fut abbé, ou de Hocht), bienheureux, moine cistercien, père abbé, ermite : fêté le 

 Au  Charles de Blois (°1319-†), bienheureux, béatifié en 1904, laïc, marié, duc de Bretagne et comte de Limoges, bâtisseur de maisons religieuses ; fêté le 29 septembre

 Au  

 Au  

 Au  

Charles (Carlo) Spinola (°1564/1565-†), bienheureux, prêtre jésuite, martyr du groupe des 205 martyrs au Japon du début du , dont Charles et 51 autres "Martyrs de Nagasaki" moururent le même jour ; fêté le 10 septembre
Charles Meehan ou Charles Mahoney (°1640-†), bienheureux, prêtre franciscain, irlandais, martyr au Pays-de-Galles ; fêté le  ou avec les martyrs d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles le 
Charles-Dominique (Carlo-Domenico) Cristofori ou Frère Marc d'Aviano (°-†), bienheureux, prêtre, capucin, contemplatif, prédicateur itinérant, légat du pape à Vienne et conseiller de l'empereur lors du siège de la ville par les Turcs ; fêté le 

 Au  

 Charles-Antoine-Gérard (Carlo-Antonio-Gerardo) Lavanganga ou Frère Bonaventure de Potenza  (°-†), bienheureux, prêtre franciscain ; fêté le Martyrs de la Révolution Française, du groupe des 191 martyrs de  :- massacrés le  à l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris :Charles-Louis Hurtrel (°1760-†), bienheureux, prêtre de l'ordre des Minimes, martyr de la Révolution française ; fêté le Antoine-Charles-Octavien du Bouzet (°-†), bienheureux, prêtre du diocèse de Châlons, martyr de la Révolution française ; fêté le Anne-Alexandre-Charles-Marie Lanfant (°-†), bienheureux, prêtre, jésuite, martyr de la Révolution française ; fêté le 

- massacrés le  à l'Hotel des Carmes à Paris :Charles-Jérémie Bérauld du Pérou (°-†), bienheureux, originaire de Meursac dans le diocèse de Saintes, prêtre, jésuite, vicaire général de Saintes, martyr de la Révolution française ; fêté le Charles-François le Gué (°-†), bienheureux, originaire de Rennes, prêtre, jésuite, résidant à Paris, martyr de la Révolution française ; fêté le Charles-Régis-Mathieu de la Calmette de Valfons (°1747-†), bienheureux, laïc, comte de Valfons, originaire de Nîmes, ancien officier, retiré à Paris chez le bienheureux Jean-Antoine Guilleminet, martyr de la Révolution française ; fêté le 

- massacrés le  au séminaire de Saint-Firmin à Paris :Jean-Charles-Marie Bernard du Cornillet (°-†), originaire de Châteaubriant dans le diocèse de Nantes, chanoine régulier de Saint-Victor à Paris et bibliothécaire de l’abbaye, bienheureux, martyr de la Révolution française ; fêté le Charles Carnus (°-†), né à Peyrinhac dans l'Aveyron, prêtre du diocèse de Rodez, professeur au collège de Rodez, bienheureux, martyr de la Révolution française, saint patron des aviateurs ; fêté le Jean-Charles Caron (°-†), bienheureux, d’Auchel du diocèse de Boulogne, prêtre de la Congrégation de la Mission (Lazaristes), curé de Collégien au diocèse de Meaux, martyr de la Révolution française ; fêté le 
Jean-Charles Legrand (°1745-†), bienheureux, prêtre de l'archidiocèse de Paris, martyr de la Révolution française ; fêté le Charles-Victor Véret (°-†), bienheureux, prêtre de l'archidiocèse de Paris, martyr de la Révolution française ; fêté le Martyrs de la Révolution Française, du groupe des 64 martyrs des Pontons de Rochefort ou martyrs de l'Île-Madame en 1794-1795, béatifiés le  :Charles-René Collas du Bignon (°-†), bienheureux, prêtre de Saint-Sulpice, martyr de la Révolution française ; fêté le Charles-Antoine-Nicolas Ancel (°-†), bienheureux, prêtre eudiste, professeur au Petit Séminaire de Lisieux, martyr de la Révolution française ; fêté le 29 juilletPaul Jean Charles, devenu Frère Paul (°-†), bienheureux, prêtre, moine trappiste, martyr de la Révolution française ; fêté le 
Charles Arnould Hanus (°-†), bienheureux béatifié le , prêtre du diocèse de Verdun, martyr de la Révolution française ; fêté le 

 Au  Charles (Carolus) Jeong Cheol-sang (†), bienheureux, laïc, marié, martyr de Corée ; fêté le  ou avec les martyrs de Corée le 
Charles (Karl) Steeb (°-†), bienheureux béatifié le , né à Tübingen en Allemagne dans une famille luthérienne, confesseur et fondateur de lInstitut des Sœurs de la Miséricorde ; fêté le 15 décembre

 Au  

André-Charles (Andrea Carlo) Ferrari (°-†), bienheureux béatifié le , prêtre, archevêque, cardinal, fondateur de la Compagnie de Saint Paul ; fêté le 
Charles Ier d'Autriche ou Charles de Habsbourg-Lorraine (° - † ), bienheureux béatifié le , empereur d'Autriche-Hongrie, marié à la princesse Zita, père de 8 enfants ; fêté le 1er avril
Charles (Carlo) Liviero (°-†), bienheureux, évêque, fondateur des petites servantes du Sacré-Cœur ; fêté le  ou le 
Charles (Carl) Lampert (°-†), bienheureux, prêtre, vicaire général d'Innsbruck, tué par les nazis ; fêté le 
Charles (Karl) Leisner (°-†), bienheureux béatifié le , prêtre ordonné au camp de Dachau en 1944 ; fêté le 
Charles (Carlo) Gnocchi  ou Don Carlo (°-†), bienheureux, prêtre, enseignant, opposant au fascisme, sauveteur de juifs et de prisonniers, fondateur de la Fondation Pro mutila enfance ; fêté le 
Charles-Emmanuel-Cécilien (Carlos-Manuel-Cecilio) Rodriguez Santiago (°-†), bienheureux béatifié le , laïc, portoricain (USA), militant pour l'évangélisation et le développement de la foi chez les jeunes, le rôle des laïcs dans l'Eglise et la restauration de la vie liturgique ; fêté le  ou le 
Charles (Carlos) Murias (°-†), béatifié le , argentin, prêtre, franciscain, torturé et séquestré avec le prêtre français Gabriel Longueville sous la dictature, engagé pour la défense et des pauvres et des opprimés ; fêté le 
Charles-Marie-Christian de Chergé (° (Colmar) - †), bienheureux, prêtre, moine cistercien trappiste, faisant partie des 7 moines de Tibhirine vivant en Algérie pris en otage et assassinés en 1996, engagé dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, du groupe des 19 martyrs d'Algérie en 1994-1996 ; il a été béatifié le  ; fêté le .Martyrs de la guerre civile d'Espagne 1936-1937 :Charles (Carlos) Rubio Alvarez ou Père Frédéric (Frederico) (°-†), bienheureux, prêtre, hospitalier de Jean Jean de Dieu, martyr de la guerre civile d'Espagne ; fêté le 
Charles (Carlos) Lopez Vidal (°-†), bienheureux, apostolats laïcs, sacristain, dévotion au Sacré-Coeur, a aidé des religieux persécutés, martyr de la guerre civile d'Espagne ; fêté le 6 août
Frère Charles-Georges (Carlos Jorge) ou Dalmacio Bellota Pérez (°-†), frère des Écoles Chrétiennes (lassalien), martyr de la guerre civile d'Espagne ; fêté le 
Charles (Carlos) Diaz Gandia (°-†), bienheureux, jeune de l'Action Catholique, catéchiste, marié et père d'une fille, martyr de la guerre civile d'Espagne ; fêté le 11 août
Charles (Carlos) Eraña Guruceta (° - †), bienheureux, religieux marianiste éducateur,  martyr de la guerre civile d'Espagne, à Alarcos ; fêté le 18 septembre
Charles (Carlos) Navarro-Miquel (-†), bienheureux, des clercs réguliers des Écoles religieuses, martyr de la guerre civile d'Espagne avec 5 autres clercs et religieux ; fêté le 
Frère Charles (Carlos) de Alcubilla de Nogales ou Pablo Merillas Fernandez (-†), bienheureux, prêtre franciscain capucin , martyr de la guerre civile d'Espagne ; fêté le 

 Au  

 Charles (Carlo) Acutis (°-†), déclaré vénérable le , béatifié le , jeune laïc italien, lycéen, fervent croyant, très engagé dans le service pour la foi et les jeunes, meurt en un mois d'une leucémie fulgurante dont il offre les souffrances pour l'Eglise, le pape et les jeunes ; fêté le 

 Vénérables Charles de l'Église catholique 
Classés par ordre chronologique de leur décès présumé :

 Au  

 Charles (Carlo) Bascapè (°-†), vénérable, italien, évêque, secrétaire et ami de saint Charles Borromée, supérieur général de l'Ordre des Barnabites, acteur de la Contre-Réforme, fondateur de la congrégation des Oblats des Saints Gaudence et Charles ; fêté le 

 Au  

Charles Jacinthe (Carlo Giacinto) de Sainte Marie ou Marino Sanguineti (° - † ), vénérable, prêtre, Ordre des Augustins déchaux ; fêté le 

 Au  

Charles (Carlo) Tancredi Falletti Di Barolo (°(Turin)-†(Chiari)), reconnu vénérable le , laïc, italien, époux de la vénérable Juliette Colbert, avec qui il cofonde à Turin en 1834 la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, proche des malades et des plus démunis, proposant l'école gratuite, il meurt après s'être occupé des malades du choléra lors de l'épidémie de 1835 ; fêté le 
Samuel Charles (Carlo) Mazzuchelli (°-†), vénérable, italien, prêtre, missionnaire dominicain en Iowa-Illinois-Wisconsin, fondateur de paroisses et d'écoles, architecte d'églises, fondateur en 1847 des sœurs dominicaines de Sinsinawa du Tiers-ordre dominicain ; fêté le 
Charles (Carlo) Salerio (°(Milan)-†), reconnu vénérable le , missionnaire des MEP et patriote italien, sensible aux thématiques sociales et politiques ; missionnaire sur l'île Woodlark dans l'actuelle Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec le bienheureux Giovanni Battista Mazzucconi qui y meurt martyr le  ; après la destruction de sa mission par la maladie et le martyre de son confrère, il retourne à Milan en Italie, et y fonde l'ordre des Sœurs de la Réparation ; fêté le 
Charles (Carlo) Cavina (°(Castelborgnese)-†), reconnu vénérable le , prêtre, italien, fondateur de la congrégation des Filles de Saint-François de Sales avec mère Teresa Fantoini et mère Luigia Montanari ; fêté le 

 Au  

Charles (Carlo) Sterpi (° - †), vénérable, italien, prêtre, cofondateur du Petite-Œuvre de la Divine Providence avec Saint Louis Orione ; fêté le .
Charles Deckers (° - †), bienheureux, prêtre, ordre des Pères Blancs, belge, engagé dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, du groupe des 19 martyrs d'Algérie en 1994-1996 ; béatifié le 08 décembre 2018 ; fêté le .
Charles Ange (Carlo Angelo) Sonzini (° (Malnate) - † (Varese)), reconnu vénérable le , prêtre diocésain, italien, étudiant du bienheureux père Luigi Talamoni, il apprit de ce dernier l'importance de l'engagement social et de l'attention aux marginalisés, ordonné prêtre le  par le bienheureux cardinal Andrea Carlo Ferrari, il résista au fascisme, fonda la Congrégation des Sœurs servantes de Saint-Joseph pour venir en aide aux femmes de chambres exploitées dans les maisons de seigneurs et souvent victimes d'abus et de violence ; fêté le .

 Au  

 Saintes, Bienheureuses et Vénérables Charlotte, Caroline et Carla de l’Église catholique 
 Saintes 

 Bienheureuses 

 Au  Martyrs de la Révolution Française, du groupe des 99 martyrs d'Angers en 1794, béatifiées le  :Charlotte Lucas (°-†), bienheureuse, laïque, du diocèse d'Angers, martyre de la Révolution française, martyrisée le  à Avrillé (Maine-et-Loire) ; fêtée le  ou avec les 99 Martyrs d'Anjou le 
Charlotte Davy (°-†), bienheureuse, laïque, du diocèse d'Angers, martyre de la Révolution française, martyrisée le  à Avrillé (Maine-et-Loire) ; fêtée le 1er février ou avec les 99 Martyrs d'Anjou le 
Perrine-Charlotte Phelippeaux épouse Sailland d'Epinatz (°-†), bienheureuse, laïque, du diocèse d'Angers, martyre de la Révolution française, martyrisée le  à Avrillé (Maine-et-Loire) ; fêtée le 1er février ou avec les 99 Martyrs d'Anjou le Martyre de la Révolution Française, du groupe des 16 Carmélites de Compiègne guillotinées le , béatifiées le  :Sœur Charlotte de la Résurrection, née Anne-Marie-Madeleine-Françoise Thouret (+-†), bienheureuse, martyre, sœur carmélite depuis 57 ans, doyenne du groupe des Carmélites de Compiègne martyres guillotinées à Paris durant la Grande Terreur ; fêtée avec les bienheureuses martyres carmélites de Compiègne le 

 Au  

Caroline (Karolina) Gerhardinger, devenue Sœur Marie-Thérèse de Jésus (°-†), bienheureuse béatifiée le , vierge, religieuse, fondatrice de la congrégation des Pauvres Sœurs des Écoles de Notre-Dame ; fêtée le 
Marie-Caroline-Philomène Deluil-Martiny, devenue Sœur Marie de Jésus Deluil-Martiny (+-†), bienheureuse, vierge, religieuse, fondatrice des Filles du Coeur de Jésus, assassinée par son jardinier anarchiste ; fêtée le 
Caroline (Karolina) Kozka (ou Kozkowny) (+-†) appelée aussi la Maria Goretti de Pologne, bienheureuse béatifiée le , laïque, catéchiste, vierge, martyre de la pureté, morte en défendant sa dignité de femme contre le viol d'un soldat ; fêtée le 

 Au  

Caroline (Carolina) Santocanale ou Sœur Maria de Jésus (°-†), bienheureuse béatifié le , italienne, religieuse, fondatrice des Sœurs capucines de l'Immaculée de Lourdes ; fêtée le 
Marie-Joséphine-Caroline (Maria-Josefa-Karolina) Brader ou Marie Caritas de l'Amour du Saint-Esprit (+-†), bienheureuse, suisse, religieuse, fondatrice des Franciscaines de Marie Immaculée pour la mission et l'éducation en Équateur ; fêtée le 
Edwige-Caroline (Jadwiga-Karolina) Zak ou Sœur Marie-Imelda de Jésus Hostie (+-†), bienheureuse, martyre du groupe des 11 sœurs martyrs de Pologne-Biélorussie, religieuse, sœur de la Sainte-Famille de Nazareth, enseignante ; fêtée le 1er août

 Vénérables 

 Au  

Marie-Thérèse Charlotte de Lamourous (+-†), vénérable, française, laïque, appartenant à l'Eglise clandestine durant la Révolution française, fondatrice des sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde (pour les prostituées repentante) ; fêtée le 
Caroline Baron, devenue Mère Françoise du Saint-Esprit (+-†), déclarée vénérable le , française, religieuse, fondatrice des Sœurs Franciscaines du Saint-Esprit de Montpellier ; fêtée le 
Caroline Carré de Malberg née Caroline Barbe Colchen (+-†), déclarée vénérable le , française, fondatrice des Filles de Saint François de Sales et des Salésiennes missionnaires de Marie Immaculée ; fêtée le 

 Au  

Marie-Charlotte Depouy Bordes, devenue Marie-Thérèse Dupouy Bordes (+-†), déclarée vénérable le , française, religieuse du Sacré-Coeur de Jésus, fondatrice des religieuses missionnaires du Sacré-coeur de Jésus et de Marie ; fêtée le 
Carla Ronci (+-†), vénérable, laïque, membre de l'Institut séculier de Mère de Miséricorde ; fêtée le 

 Liste des vénérables, bienheureux et saints Charles (ou prénoms dérivés) par ordre de date de fête 

 Janvier 

  : Perrine-Charlotte Phelippeaux (ou 1er février)
  : Charlotte Davy (ou 1er février)
  : Charlotte Lucas (ou )
  : Frère Charles de Saint André Houben ou Père Charles du Mont Argus ou Jean-André Houben
  : Charles (Carlo) de Sezze ou Jean-Charles Macchione
  : Charlotte Lucas (ou )
  : Caroline (Carolina) Santocanale ou Sœur Maria de Jésus
  : Caroline Carré de Malberg née Caroline Barbe     Colchen
  : Charles de Sayn

 Février 

 1er février : Perrine-Charlotte Phelippeaux (ou )
 1er février : Charlotte Davy (ou )
  : André-Charles (Andrea Carlo) Ferrari
 : Charles Ange (Carlo Angelo) Sonzini
  : Samuel Charles (Carlo) Mazzuchelli
  : Marie-Caroline-Philomène Deluil-Martiny, devenue Sœur Marie de Jésus Deluil-Martiny
  : Marie-Joséphine-Caroline (Maria-Josefa-Karolina) Brader ou Marie Caritas de l'Amour du Saint-Esprit
  : Charles (Carlo) Gnocchi ou Don Carlo

 Mars 

  : Charles le Bon ou Charles Ier de     Flandre

 Avril 

 1er avril : Charles Ier d'Autriche ou Charles de Habsbourg-Lorraine
  : Carla Ronci
  : Charles Jacinthe (Carlo Giacinto) de Sainte Marie ou Marino Sanguineti

 Mai 

  : Charles-Emmanuel-Cécilien (Carlos-Manuel-Cecilio) Rodriguez Santiago (ou )
  : Caroline (Karolina) Gerhardinger
  : Charles (Carolus) Jeong Cheol-sang (ou )
  : Charles-Joseph-Eugène de Mazenod
  : Charles-Marie-Christian de Chergé
  : Marie-Charlotte Depouy Bordes
  : Charles (Carlo) Liviero (ou )

 Juin 

  : Charles (Carl) Lwanga
  : Charles-René Collas du Bignon

 Juillet 

  : Charles (Carlo) Liviero (ou )
  : Charles-Emmanuel-Cécilien     (Carlos-Manuel-Cecilio) Rodriguez Santiago (ou )
  : Frère Charles (Carlos) de Alcubilla de Nogales ou Pablo Merillas Fernandez
  : Sœur Charlotte de la Résurrection, née Anne-Marie-Madeleine-Françoise Thouret
  : Charles (Carlos) Murias
  : Charles (Carlos) Rubio Alvarez ou Père Frédéric (Frederico)
  : Charles-Antoine-Nicolas Ancel

 Août 

 1er août : Edwige-Caroline (Jadwiga-Karolina) Zak ou Sœur Marie-Imelda de Jésus Hostie
  : Charles (Carlos) Lopez Vidal
  : Frère Charles-Georges (Carlos Jorge) ou Dalmacio Bellota Pérez
  : Charles (Carlos) Diaz Gandia
  : Charles (Karl) Leisner
  : Charles Meehan ou Charles Mahoney (ou )
  : Charles-Dominique (Carlo-Domenico) Cristofori ou Frère Marc d'Aviano
  : Paul Jean Charles, devenu Frère Paul
  : "Charles Baker", de son vrai nom David Lewis (ou )
  : Charles Arnould Hanus

 Septembre 

  : Charles-Louis Hurtrel
  : Antoine-Charles-Octavien du Bouzet
  : Anne-Alexandre-Charles-Marie Lanfant

  : Charles-Jérémie Bérauld du Pérou
  : Charles-François le Gué
  : Charles-Régis-Mathieu de la Calmette de Valfons
  : Jean-Charles-Marie Bernard du Cornillet
  : Charles Carnus
  : Jean-Charles Caron
  : Jean-Charles Legrand
  : Charles-Victor Véret
 : Charles (Carlo) Tancredi Falletti Di Barolo

  : Charles (Carlo) Spinola 
  : Marie-Thérèse Charlotte de Lamourous
  : Charles (Carlo) Cavina
 : Charles (Carlos) Eraña Guruceta
 19 ou  : Charles (ou Garollu ou Carolus) Hyon Song-Mun
  : Charles (Carolus) Jeong Cheol-sang (ou )
  : Charles (ou Garollu ou Carolus) Cho Shin-ch’ol (ou )
  : Charles (Carlos) Navarro-Miquel
  : Charles (ou Garollu ou Carolus) Cho Shin-ch’ol (ou )
  : Charles de Blois
 : Charles (Carlo) Salerio

 Octobre 

  : Charles (Carlo) Bascapè
  : Charles (Carlo) Acutis
  : Charles Joseph (Karol Józef) Wojtyła ou Jean-Paul II
  : "Charles Baker", de son vrai nom David Lewis (ou )
  : Charles-Antoine-Gérard (Carlo-Antonio-Gerardo) Lavanganga ou Frère Bonaventure de Potenza

 Novembre 

  : Charles (Carlo) Borromée     (Borromeo)
  : Charles (Carl) Lampert
  : Caroline (Karolina)     Kozka (ou Kozkowny)
  : Charles Meehan ou Charles Mahoney (ou )
  : Charles (Carlo) Sterpi
  : Jean-Charles Cornay

 Décembre 

 1er décembre : Charles de Foucauld
  : Charles Garnier
  : Charles (Karl) Steeb 
  : Charles Decker
  : Caroline Baron, devenue Mère Françoise du Saint-Esprit

 Saints dont l'Eglise catholique ne reconnaît pas la sainteté 

 Carloman (°710-† ou ) : Il est cohéritier de Charles Martel son père. De son mariage plusieurs enfants seraient nés. Il aurait fondé avec le soutien du pape un monastère au mont Soracte en Italie, où il se serait retiré. Il semble avoir été canonisée après qu'il se retira du pouvoir politique pour embrasser la vie monastique. Néanmoins, beaucoup d'inconnues demeurent à son sujet. Cette canonisation relève plus de la tradition populaire que d'une canonisation officielle papale.
 Charlemagne'' (°-†) : il fut canonisé de manière illicite par l'anti-pape Pascal III en 1165 à la demande de l'Empereur germanique Frédéric Ier, surnommé Barberousse. Cette canonisation a été faite par un anti-pape, et n'est donc pas officielle pour l’Église catholique. L’Église catholique a retiré de son calendrier le "saint", « l'empereur qui convertit les Saxons par l'épée plutôt que par la prédication pacifique de l'Évangile ». Le pape Benoît XIV toléra malgré tout le titre de "bienheureux" en concédant, au vu de ses autres vertus et réalisations, comme cela était prévu dans l'ancienne procédure de canonisation, le "culte", qui valait alors comme première étape dans le processus de canonisation et donc reconnaissance implicite du titre de "bienheureux".

Saints de l'Église anglicane (Église d'Angleterre) 

Charles  d'Angleterre (°1600-†1649) ; célébré le 30 janvier

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 

 https://nominis.cef.fr/
 http://saintsdefrance.canalblog.com/
 http://www.abbaye-saint-benoit.ch/hagiographie/
 http://catholicsaints.info/
 Les martyrs de la Révolution française

Liste de saints
Charles